Kulturfront kan syfta på:

Kulturfront (tidskrift) – en tidskrift om ekonomi, politik och kultur utgiven 1941–1944
Folket i Bild/Kulturfront – en partipolitiskt oberoende tidskrift grundad år 1971
 Socialistisk Kulturfront – en dansk organisation